Doof steht für:

 die saloppe Form für dumm, siehe Dummheit
 in manchen Dialekten auch für taub, siehe Gehörlosigkeit
 im deutschen Sprachraum den Spitznamen des Komikers Stan Laurel als Teil des Duos Dick und Doof
 Doof (Musiker) (* 1968), britischer Musiker
Doof, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Siehe auch: